Gärdetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärdetjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Gärdetjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (9,96 ha)
Gärdetjärnen, Medelpad, sjö vid Gärdehov i Sundsvalls kommun,  (2 ha)
Gärdetjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn